Le char DW2 (Durchbruchswagen 2) est un prototype de char de combat allemand développé par la firme Henschel, à la demande du gouvernement du Reich, pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'élaboration progressive du Panzer VI Tiger. Considéré comme un char lourd du fait de sa masse, il fut conçu pour s'intégrer dans la catégorie des chars de rupture (breakthrough tank en anglais) à partir de 1937, à l'époque où Hitler cherche à doter ses troupes d'un char lourd pesant entre 30 et 35 tonnes.

Développement et caractéristiques générales 
Pesant 32 tonnes, le DW2 était un développement ultérieur d'un premier prototype, le DW1. Il était armé du même canon principal que le Panzer IV Ausf. A, un 7,5cm KwK L/24 avec un équipage composé de 5 membres. Les évolutions du matériel soviétique, notamment avec l'apparition des chars KV-1 et T-34, rendirent rapidement obsolète la conception du DW2. Henschel abandonna donc ce modèle pour élaborer dès 1940 un nouveau prototype, connu sous le nom de VK 30.01(H), concurrent du VK 30.01(P) proposé par Ferdinand Porsche. 

Le DW2 disposait d'un blindage de caisse en acier de 50mm sur tous les côtés, et de 20mm sur les parties horizontales. 

Il comportait une mitrailleuse MG 34 de 7,92 mm en position coaxiale. Il était propulsé par un moteur Maybach HL120 avec une transmission varlorex à trois vitesses, lui permettant une vitesse de pointe de 35km/h. Il reposait sur une suspension à barres de torsion. Le DW2 ne fut construit qu'à un exemplaire du fait de l'abandon du programme. La tourelle du D.W.2 fut conçue par Krupp sous le numéro AF30304, prête dès le . La tourelle disposait d'un blindage de 50mm de tous les côtés, doublée d'un mantelet de 20mm à l'avant. La tourelle était équipée d'une traverse manuelle.

Malgré l'interruption du programme DW (I / II) à la fin de 1938 et le lancement dès  du projet VK 30.01 (H), les DW I et DW II furent largement testés jusqu'en 1941, sous les noms de DW 1 DW 2 Erprobungst-Fahgestell, et donnèrent à Henschel une solide expérience pour leurs projets ultérieurs.

Dans la culture populaire

Jeux vidéo 

 Le char D.W.2 apparaît notamment dans le jeu de combat World of Tanks, dans lequel il est jouable et s'intègre dans la branche précoce des chars lourds allemands. Ses spécifications techniques sont en partie basées sur la documentation d'archive et en partie extrapolées.

Bibliographie

Références 

Char allemand de la Seconde Guerre mondiale